Lepus ist die lateinische Bezeichnung für

 die Gattung der Echten Hasen
 das Sternbild Hase

Lepus ist der Name folgender Orte:
 Lepus, ungarischer Name der Gemeinde Arieșeni im Kreis Alba in Rumänien
 Mount Lepus, Berg an der Rymill-Küste des Palmerlands, Antarktika